Georg Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Georg Dittrich (Autor), deutscher Autor
 Georg Dittrich (Architekt) (* 1942), deutscher Architekt und Künstler
 Georg Dittrich (Geistlicher) (* 1957), deutscher Geistlicher 
 Georg Paul Max Dittrich (1864–1913), deutscher Chemiker und Hochschullehrer